Hypocepheus är ett släkte av kvalster. Hypocepheus ingår i familjen Cepheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Hypocepheus